Красноармейское () — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области Казахстана. Входит в состав Январцевского сельского округа. Был центром Красноармейского сельского округа до 2013 года. Находится примерно в 95 км к востоку от села Перемётное. Код КАТО — 274437100.

Село расположено при впадении правого притока Ембулатовка в Урал.

Население 
В 1999 году население села составляло 742 человека (348 мужчин и 394 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 554 человека (266 мужчин и 288 женщин).

История 
Посёлок Требушинский входил в 1-й Уральский военный отдел Уральского казачьего войска.

Примечания 

Населённые пункты Байтерекского района